Warpaint:
 
 Warpaint (группа) — экспериментальная арт-рок-группа из Лос-Анджелеса (Калифорния, США), основанная в 2004.
 Warpaint (альбом) — альбом американской блюз-рок-группы The Black Crowes, выпущенный в 2008.